Ре-диез-минор (dis-moll) — минорная тональность с тоникой ре-диез, имеет 6 диезов при ключе. Энгармонически равна ми-бемоль минору.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Свиридов — «Святый Боже» из цикла «Песнопения и молитвы».
 Бах — Прелюдия и фуга № 8 из 2 тома ХТК.
 Скрябин — Этюд, соч.8 № 12.
 Ляпунов — Трансцендентный этюд № 2 «Призрачное рондо».

Тональности
Минор